Michał Wołłowicz (1806–1833) – powstaniec listopadowy
 Michał Wołłowicz (1812–1882) – polski hrabia
 Michał Wołłowicz – prezydent Mińska
 Michał Wołłowicz – nauczyciel, dyrektor gimnazjów w Wołkowysku, Zbarażu